Корнеедки () — род мух-журчалок из подсемейства Eristalinae.

Описание 
Длина тела 5-11 мм. Лицо без бугорка. Усиковая палочка (ариста) голая. Бёдра задних ног утолщены, с шипиками на вершине.

Экология и местообитания 
Личинки питаются преимущественно в корневищами и лукавицами растений. Имаго питаются на цветках зонтичных и розоцветных (спирея, боярышник, рябина).

Виды 
Род насчитывает около 281 видов, некоторые из них:
 Eumerus ahmadii Barkalov & Gharali, 2005
 Eumerus amoenus Loew, 1848
 Eumerus angustifrons Loew, 1848
 Eumerus argyropus Loew, 1848
 Eumerus aurifrons (Wiedemann, 1824)
 Eumerus barbarus (Coquebert, 1804)
 Eumerus basalis Loew, 1848
 Eumerus bayardi Séguy, 1961
 Eumerus bernhardi Lindner, 1969
 Eumerus caballeroi Gil Collado, 1929
 Eumerus canariensis Báez, 1982
 Eumerus claripennis Coe, 1957
 Eumerus clavatus Becker, 1923
 Eumerus coeruleus (Becker, 1913)
 Eumerus consimilis Simic & Vujic, 1996
 Eumerus dubius Báez, 1982
 Eumerus efflatouni (Curran, 1938)
 Eumerus elaverensis Séguy, 1961
 Eumerus emarginatus Loew, 1848
 Eumerus etnensis van der Goot, 1964
 Eumerus excisus van der Goot, 1968
 Eumerus falsus Becker, 1922
 Eumerus feae Bezzi, 1912
 Eumerus ferulae Stackelberg, 1965
 Eumerus figurans Walker, 1859
 Eumerus flavitarsis Zetterstedt, 1843
 Eumerus funeralis Meigen, 1822
 Eumerus graecus Becker, 1921
 Eumerus grandis Meigen, 1822
 Eumerus hispanicus van der Goot, 1966
 Eumerus hungaricus Szilády, 1940
 Eumerus jacobsoni Becker, 1913
 Eumerus lasiops Róndani, 1857
 Eumerus latitarsis Macquart in Webb & Berthelot, 1839
 Eumerus longicornis Loew, 1855
 Eumerus lucidus Loew, 1848
 Eumerus lunatus (Fabricius, 1794)
 Eumerus minotaurus Claussen & Lucas, 1988
 Eumerus narcissii Smith, 1928
 Eumerus nebrodensis Róndani, 1868
 Eumerus niehuisi Doczkal, 1996
 Eumerus nivariae Báez, 1982
 Eumerus niveitibia Becker, 1921
 Eumerus nudus Loew, 1848
 Eumerus obliquus (Fabricius, 1805)
 Eumerus olivaceus Loew, 1848
 Eumerus ornatus Meigen, 1822
 Eumerus ovatus Loew, 1848
 Eumerus pauper Becker, 1921
 Eumerus persarum Stackelberg, 1961
 Eumerus persicus Stackelberg, 1949
 Eumerus pulchellus Loew, 1848
 Eumerus purpureus Macquart in Webb & Berthelot, 1839
 Eumerus pusillus Loew, 1848
 Eumerus richteri Stackelberg, 1960
 Eumerus ruficornis Meigen, 1822
 Eumerus rusticus Sack, 1932
 Eumerus sabulonum (Fallén, 1817)
 Eumerus santosabreui Báez, 1982
 Eumerus sicilianus van der Goot, 1968
 Eumerus sinuatus Loew, 1855
 Eumerus sogdianus Stackelberg, 1952
 Eumerus strigatus (Fallén, 1817)
 Eumerus sulcitibius Róndani, 1868
 Eumerus tadzhicorum Stackelberg, 1949
 Eumerus tarsalis Loew, 1848
 Eumerus tauricus Stackelberg, 1952
 Eumerus terminalis Santos Abréu, 1924
 Eumerus tricolor (Fabricius, 1798)
 Eumerus tuberculatus Róndani, 1857
 Eumerus uncipes Róndani, 1850
 Eumerus vandenberghei Doczkal, 1996

Примечания 

Eristalinae
Роды двукрылых